

Cinema 
 Tre – film del 1965 di Aleksandar Petrović

Codici 
 TRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiree (Regno Unito)
 TRE – codice identificativo del locator di Treviso e e dell'ILS pista 07 di Treviso/S. Angelo, radioassistenze per la navigazione aerea
 tre – codice ISO 639-3 della lingua tarangan orientale

Fumetti
3 95472 – sorella di 5 e di 4 nelle strisce Peanuts.

Letteratura 
Tre – romanzo di Tiziano Sclavi del 1988
Tre – romanzo di Melissa Panarello del 2010

Musica 
Tre – album di Teresa De Sio del 1983
Tre – album dei Ladri di Biciclette del 1994
Tre – album de La Fossa del 2001
Tre – album di Alex Britti del 2003
TrE – album di Giua ed Armando Corsi del 2012

Psicometria
 TRE  – Tendenza a dare risposte estreme

Sigle 
 Telecommunications Research Establishment – associazione britannica di ricerca radar

Sport 
 3-Tre – pista sciistica di Madonna di Campiglio
 3-Tre – competizione di sci alpino italiana

Aziende 
 3 – azienda di telecomunicazioni cinese
 3 Italia – azienda di telecomunicazioni italiana del gruppo 3
 Wind Tre – azienda di telecomunicazioni italiana nata dalla fusione di Wind e 3 Italia.

Pagine correlate 
3 (disambigua)
Tré
Three